Лурдес Домінгес Ліно і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але Суарес завершила професійні виступи 1 вересня 2007. Домінгес грала в парі з Аранча Парра Сантонха, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Івета Бенешова і Бетані Маттек-Сендс.

Бенешова і Маттек-Сендс виграли титул, перемігши у фіналі пару Єлена Костанич-Тошич і Мартіна Мюллер з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка 

| RD1-seed12=4
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 
| RD1-team13=
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=[5]
| RD1-team14= С Еррані Ф Пієдаде
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=[10]| RD1-team15=
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16= МЕ Камерін Ф Пенетта
| RD1-seed16=2
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-team01= І Бенешова Б Маттек
| RD2-seed01=1
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=[10]| RD2-team02= Б Хосамі S Rao
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=[7]
| RD2-team03=
| RD2-seed06=4
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 
| RD2-team07= С Еррані Ф Пієдаде
| RD2-seed07= 
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=67
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-team08= МЕ Камерін Ф Пенетта
| RD2-seed08=2
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=[8]
| RD3-team01= І Бенешова Б Маттек
| RD3-seed01=1
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=[10]| RD3-team02=
| RD3-seed02=3
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6'''
| RD3-score02-3=[8]
| RD3-team03=

Посилання 
Draw 

2008
Copa Colsanitas